Die Hastings Direct International Championships 2005 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 11. bis 18. Juni 2005 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen W. Duschewina mit 7:5 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Rennae Stubbs mit 6:3 und 7:5 gegen Jelena Lichowzewa / Wera Swonarjowa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hastings Direct International Championships 2005 fand vom 11. bis 13. Juni 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Eastbourne